Kumarevo je lahko:
 Kumarevo, Leskovac (Srbija)
 Kumarevo, Vranje (Srbija)